Бон — слово, имеющее в русском написании множество значений:
 Бон — заграждения из плавучих брёвен, плотов, металлических сетей, защищающие вход в гавань или фарватер от неприятельских судов.
 Бон — религия в Тибете, которую жители Тибета отличают от тибетского буддизма, хотя в религии бон используются многие общие с буддизмом термины и учения.
 Бон (франц.) — кредитный документ, дающий право на получение в оговоренный срок от определённого лица или компании определённых ценностей, чаще применяется в множественном числе — боны.
 Бон — банкнота, бумажные деньги — боны, вышедшие из употребления и ставшие предметом коллекционирования.

Топоним 
 Бон — прежнее название города Аннаба в Алжире, официально употреблявшееся в колониальный период.
 Бон (Beaune) — город французского департамента Кот-д’Ор (Бургундия).
 Бон (Bonnes) — коммуна в департаменте Вьенна, Франция.
 Бон (Bonnes) — коммуна в департаменте Шаранта, Франция.
 Бон (Bon) — мыс в Тунисе.
 Бон — село, Архаринский район Амурской области России

Персоналии 
 Бон — фамилия, мужское имя и прозвище.
 Бон, Александр Сергеевич (род. 1985) — российский певец, финалист третьего сезона российского телешоу «Голос» на «Первом канале».
 Бон, Бартоломео — итальянский архитектор XV века.
 Бон, Вальтер (1903—1944) — немецкий спортсмен, антифашист.
 Бон, Генри-Джордж (1796—1884) — британский издатель и книготорговец.
 Бон, Герман Иоганн де (ум. 1744) — российский генерал-аншеф и первый кавалер ордена Святого Александра Невского.
 Бон, Флоримон де (de Beaune; 1601—1652) — французский математик, друг Декарта.
 Бон, Клеман (род. 1981) — французский политик.
 Бон, Луис Поль (1912—1979) — бельгийский писатель.
 Бон, Марсель (1925—2014) — французский ботаник и миколог.
 Бон, Микеле (род. 1972) — итальянский футбольный тренер.
 Бон, Мишель (1933—1990) — французский актёр театра и кино.
 Бон, Рихард (1849—1898) — немецкий архитектор и археолог.
 Бон Фрязин — итальянский архитектор, работал в Москве в начале XVI века.

Другое 
 Бон — сокращённое название японского праздника Обон.
 Бон одори — традиционный японский танец, исполняемый во время Обона.
 Бон — сокращение от бонхед (англ. bonehead, костяная голова) — термин презрительно и издевательски используется традиционными скинхедами и политизированной молодёжью для обозначения неонацистов и националистов, копирующих стиль (одежды, музыкальный и т. д.) традиционных скинхедов. Часть неонацистов также использует этот термин — либо для самоназвания, либо как презрительную характеристику недалёких и глупых «соратников».

Сокращение 
 бон, бОН — батальон особого назначения сухопутных войск или батальон оперативного назначения (в составе полков и бригад внутренних войск, см. также ЧОН).

См. также 
 Бонн (значения)
 Боон
 Бона
 Bon — язык программирования.